Му́ммии () — древнеримский плебейский род, во II веке до н. э. вошедший в состав нобилитета. Со 145 года до н. э. одна из ветвей Муммиев носила когномен «Ахаик» (Achaicus). Наиболее видными представителями рода были:

 Луций Муммий (ум. после 145 до н. э.), народный трибун 187 года до н. э. и претор 177 года до н. э.;
 Квинт Муммий (ум. после 177 до н. э.), народный трибун 187 года до н. э.;
 Луций Муммий Ахаик (193—141/140 до н. э.), консул 146 года до н. э., двукратный триумфатор (в 152 и в конце 145 до н. э.);
 Спурий Муммий (ок. 181 — после 139 до н. э.), участник «»;
 Спурий Муммий (ум. 46/45 до н. э.), предполагаемый внук предыдущего и знакомый Марка Туллия Цицерона;
 Гай Муммий (ум. после 88 до н. э.), военный трибун или легат в войске Луция Корнелия Суллы времён гражданской войны 88—87 годов до н. э.;
 Муммий (возможно, носил преномен «Гай»; ум. после 72 до н. э.), легат в армии Марка Лициния Красса на заключительной стадии восстания Спартака. Возможно, идентичен предыдущему;
 Муммий (возможно, носил преномен «Марк»; ум. после 70 до н. э.), городской претор Рима в 70 году до н. э., член судебной коллегии по делу Гая Верреса. Согласно Роберту Броутону, тождественен предыдущему;
 Муммия Ахаика (I в. до н. э.), мать императора Гальбы.

Примечания 

Муммии